Појам Ђорђе IV може да се односи на:

 Гиорги IV од Грузије,
 Џорџ IV, краљ Велике Британије и Ирске, војвода од Брауншвајг-Линеберга и краљ Хановера